KYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Konya (Turchia)
 kya – kana